

Geografia 
 Harrell – area non incorporata nella contea di Dallas, Alabama, Stati Uniti d'America
 Harrell – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Arkansas, nella contea di Calhoun

Persone 
 Andre Harrell (1960) – produttore discografico e rapper statunitense
 Bev Harrell (1946) – cantante australiano
 Graham Harrell (1985) – giocatore di football americano statunitense
 Kuk Harrell (...) – cantante statunitense
 K.T. Harrell (1992) – cestista statunitense
 James Harrell (1957) – giocatore di football americano statunitense
 Jim Harrell (1959) – wrestler statunitense 
 Lonnie Harrell (1972) – cestista statunitense
 Lynn Harrell (1944-2020) – violoncellista statunitense
 Mack Harrell (1909-1960) – baritono statunitense
 Montrezl Harrell (1994) – cestista statunitense
 Tom Harrell (1946) – musicista statunitense
 William G. Harrell (1922-1964) – militare statunitense